DOS je lahko:
 operacijski sistem za IBM PC in kompatibilne računalnike
 DoS, angl. Denial of service, vrsta napada na računalniško omrežje
 Dijaško organizacijo Slovenije
 Demokratična opozicija Srbije
 Društvo oblikovalcev Slovenije
 Dirka okoli Slovenije
 Državna obveščevalna služba

Kratice